Continuüm (natuurkunde)
 Continuümmechanica
 continuïteit in de wiskunde, zie Continue functie (analyse)
 de verzameling reële getallen , zie Reëel getal
 Continuümhypothese
 Continuum (game client), een game client voor het computerspel SubSpace
 Continuüm (webzine), een internettijdschrift
 een zonnewagen van het University of Michigan Solar Car Team (zie aldaar)
 Continuum (album), twee muziekalbums van Steven Wilson en Vidna Obmana
 Continuum (John Mayer) een muziekalbum van John Mayer
 Kontinuum, een muziekalbum van Klaus Schulze
 Continuum (televisieserie), een Canadese sciencefictionserie
 Dialectcontinuüm, een verzameling taalvariëteiten
 Haken Continuum, een elektronisch muziekinstrument